

Мідянське сільське поселення — сільське поселення, Ординський район, Пермський край
 мідянське сільське поселення — сільське поселення, Юр'янський район, Кіровська область